Moody kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Moody (Alabama)
 Moody (Texas)

Personen met achternaam Moody 
 Ben Moody, Amerikaans gitarist
 Dwight Moody, Amerikaans evangelist en uitgever
 Glenn Moody, Engels darter
 James Paul Moody, Engels officier van de Titanic
 Micky Moody, Engels gitarist
 Patrick Moody, Zuid-Amerikaans rapartiest

Kredietbeoordelaar 
 Moody's, Amerikaanse kredietbeoordelaar.

Overige 
 Moody Air Force Base
 Moody Bible Institute